Misa bezeichnet:

 Media Institute of Southern Africa
 eine orphisch-eleusinische Gottheit, siehe Mise
 ein japanischer Vorname, siehe Misa (Vorname)
 (569) Misa, einen Asteroiden
 Misa (Italien), ein Fluss in der Region Marken in Italien
 Misa (Iecava), ein Fluss in Semgallen, Lettland
 Misa (Lettland) (ehemals dt. Mißhof), ein Ort in Semgallen, Lettland
 Misa (Russland), ein Fluss in Tatarstan, Russland
 Misa (Gattung), eine Mottengattung